Симфония № 4 може да се отнася за произведения на различни композитори:
 Симфония № 4 (Александър Глазунов) (1893)
 Симфония № 4 (Антонин Дворжак) (1874)
 Симфония № 4 (Владимир Хирш) (1874)
 Симфония № 4 (Густав Малер) (1901)
 Симфония № 4 (Дмитрий Шостакович) (1936)
 Симфония № 4 (Йоханес Брамс) (1885)
 Симфония № 4 (Карол Шимановски) (1885)
 Симфония № 4 (Любомир Пипков) (1970)
 Симфония № 4 (Пьотър Чайковски) („Зимни мечти“, 1868)
 Симфония № 4 (Сергей Прокофиев) (1930)